

События 
 Ок. 625 — Смерть Редвальда, короля Восточной Англии, внука короля Вуффы.
 Брак Эдвина, короля Нортумбрии, с Этельбургой, сестрой Эдбальда, короля Кента.
 625—634 — Кадвалла, король Гвинеда (Северного Уэльса).
 625—638 — Папа римский Гонорий I.
 Весна — император Византии Ираклий I через Тавр вторгся в Сирию к верховьям Тигра и Аминде. Шахрвараз преследовал его армию. Ираклий стал отступать к Понту, персы бросились их преследовать. Ираклий напал на врага и разбил его. Зима — Ромеи в Понте.
 Карательная экспедиция мекканцев на Йасриб (Медину). Неудачная для мусульман битва при горе Ухуд. Во время сражения между сторонниками Мухаммада и мекканцами у горы Ухуд у пророка был выбит зуб пущенным из пращи камнем.

Скончались 
 Кадван ап Иаго

См. также